Brusturi peut désigner :

 Brusturi, une commune roumaine du județ de Neamț
 Brusturi, une commune roumaine du județ de Bihor
 Brestovăț, une commune roumaine du județ de Timiș qui s'est appelée autrefois Brusturi